Десять заповедей:
 Десять заповедей — основные законы христианства и иудаизма.
 Десять заповедей — одна из форм обетов бодхисаттвы.

Фильмы 
 «Десять заповедей» — фильм 1923 года, США. Один из первых фильмов, снятых по технологии Technicolor, процесс 2.
 «Десять заповедей» () — фильм 1956 года, США.
 «Десять заповедей» () — фильм 2007 года, США
 «Десять заповедей» () — теленовелла 2015 года от RecordTV, Бразилия.

См. также